Мейринья́к-л'Еглі́з, Мейріньяк-л'Еґліз () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 390 км на південь від Парижа, 70 км на південний схід від Ліможа, 17 км на північний схід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Мейриньяк-л'Егліз на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мейриньяк-л'Егліз на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез